Zdeněk Bahenský (né le  à Most, République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|2004-2005 || Blades de Saskatoon || LHOu ||66 ||14 ||17 ||31 ||101 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || Blades de Saskatoon || LHOu ||65 ||19 ||36 ||55 ||76 ||10 ||2 ||5 ||7 ||16
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||13 ||0 ||1 ||1 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Checkers de Charlotte ||ECHL ||58 ||9 ||14 ||23 ||118 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2007-2008 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga tch. ||10 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga tch.||23 ||3 ||2 ||5 ||30 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008||HC Most || 1.liga ||9 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga tch.||50 ||5 ||3 ||8 ||46 ||4 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2008-2009|| HC Most || 1.liga ||1 ||0 ||1 ||1 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch.||48 ||7 ||5 ||12 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| HC Vrchlabí || 1.liga ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch.|| 52|| 10|| 7|| 17|| 57|| 19|| 4|| 5|| 9|| 20
|-
|2011-2012 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tch.|| 47 || 17 || 7 || 24 || 83 || 16 || 3 || 0 || 3 || 20
|-
| 2012-2013 || HC Sparta Prague || Extraliga tch.|| 52 || 10 || 8 || 18 || 63 || 7 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2013-2014 || HC Sparta Prague || Extraliga tch.|| 19 || 2 || 1 || 3 || 4 || 1 || 0 ||  0|| 0 || 0
|-
|2013-2014|| HC Litomerice || 1.liga || 22 || 6 || 10 || 16 || 18 || 5 || 0  || 0 || 0 || 24
|-
|2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga tch.|| 18 || 1|| 0||1 || 16|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015|| HC Energie Karlovy Vary || Extraliga tch.|| 8 || 0|| 2||2|| 6|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015|| HC Kladno || 1.liga || 10 || 3|| 2||5|| 4|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || HC Slavia Prague || 1.liga || 46 || 12 || 12 || 24 || 46 || 8 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2015-2016|| Slavia Prague || Qualif. Extraliga tch. || - || - || - || - || - || 12 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || HK Nové Zámky || Extraliga slo. || 22 || 2 || 9 || 11 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || SSI Vipiteno Broncos || AlpsHL || 9 || 8 || 9 || 17 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || SSI Vipiteno Broncos || AlpsHL || 23 ||7 || 13 || 20 || 22 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || ASC Corona 2010 Brașov ||Erste Liga ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || ASC Corona 2010 Brașov || Liga Națională de hochei ||5 ||1 ||5 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Scorpions de Mulhouse || SLM ||12 ||7 ||2 ||9 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Cracovia Krakow || Polska Hokej Liga ||22 ||7 ||4 ||11 ||20 ||7 ||1 ||2 ||3 ||32
|-

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Most
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HK Nové Zámky
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Comarch Cracovia
Attaquant de hockey sur glace